Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2004 увосьме проводився під егідою ААФУ, тривав з 28 квітня по 14 жовтня 2004 року.

Перший етап

Група 1 

Команда «Розділля» (Новий Розділ) знялася з розіграшу серед аматорів. 
Команди «Карпати» (Яремче), «Сокіл» (Бережани) і ОДЕК (Оржів) відмовилися від подальшої участі в чемпіонаті серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  («Карпати» Яремче),  (ОДЕК Оржів) — по 5.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  («Єдність» Плиски) — 10.

Група 3 

Команда ФК «Бершадь» заявилася на сезон 2004/05 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  (ФК «Бершадь») — 4.

Група 4 

Команда «Олімпік» (Донецьк) заявилася на сезон 2004/05 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  («Олімпік» Донецьк),  (ФК «Слов'янськ»),  («ГУ ЗІДМУ-Спартак» Запоріжжя) — по 3.

Група 5 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 4.

Група 6 

Команди «Гірник» (Кривий Ріг) і «Реал» (Одеса) заявилися на сезон 2004/05 у другу лігу, тому знялися з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Реал» Одеса) — 5.

Другий етап

Група 1 

Найкращий бомбардир:  («Єдність» Плиски) — 4.

Група 2 

Команда «Укррічфлот» (Херсон) знялася із змагань до початку другого етапу.
Команда ФК «Ніжин» знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  (ФК «Ніжин») — 2.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 8.

Фінальний турнір 
(9 жовтня — 14 жовтня 2004 року)

Півфінал

Група А 

Найкращий бомбардир:  («Європа» Прилуки) — 3.

Група Б 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 5.

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Єдність» (Плиски), учасники першого етапу аматорського чемпіонату України «Сокіл» (Бережани), «Хімік» (Красноперекопськ), «Кремінь» (Кременчук).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005
 Кубок України з футболу 2004—2005
 Кубок України з футболу серед аматорів 2004

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2004 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2004 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2004 у футболі
2004 в українському спорті